Эмиттерно-связанная логика — способ построения логических элементов на основе дифференциальных транзисторных каскадов;
 Энергосберегающая лампа — компактные люминесцентные или светодиодная лампа.